Турко́вский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

География 
Расположен в западной части области на границе лесостепной и степной зон, на Окско-Донской равнине, по правобережью Хопра.

Территория района — 1,4 тыс. км².

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 166,8 км.

История 
Район образован 23 июля 1928 года в составе Балашовского округа Нижне-Волжского края. В его состав вошла территория бывшей Турковской волости Балашовского уезда Саратовской губернии.

С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.

С 6 января 1954 года по 19 ноября 1957 года район входил в состав Балашовской области.

30 сентября 1958 года к Турковскому району был присоединён Макаровский район.

В 1963 район был упразднён и в 1965 году восстановлен.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Турки) проживают  % населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Турковский муниципальный район входят 4 муниципальных образования, в том числе 1 городское поселение и 3 сельских поселения:

В рамках организации местного самоуправления в новообразованном муниципальном районе к 1 января 2005 года были созданы 1 городское и 8 сельских поселений. В 2013 году из них были упразднены следующие муниципальные образования: Марьинское (включено в Рязанское) и Перевесино-Михайловское (включено в Студеновское). В 2018 году упразднены следующие муниципальные образования: Бороно-Михайловское (включено в Студеновское), а также Каменское и Чернавское (включены в Рязанское).

Населённые пункты 
В Турковском районе 46 населённых пунктов, в том числе 1 городской (рабочий посёлок) и 45 сельских.

 Упразднённые населённые пункты
В 2016 году упразднены деревня Красавские Дворики, входившая в Перевесинское МО, посёлок Карай Журавка, входивший в Рязанское МО, деревня Дмитриевка, входившая в Студеновское МО, деревня Егорьевка, входившая в Чернавское МО.

Экономика 
Район сельскохозяйственный, край плодородных чернозёмов, производится зерно, подсолнечник, сахарная свёкла, мясо, молоко.

Достопримечательности 
За изумительные пейзажи окрестности Турков получили название «Саратовская Швейцария». У села Студёновка бьют ключи с холодной, чистой водой.

Известные выходцы из района 
 Алаторцев Владимир Алексеевич (15 мая 1909 — 13 января 1987), советский шахматист, международный гроссмейстер (1983), тренер, журналист
 Иванов Семён Максимович (6 сентября 1915 — 8 июня 2002) — Герой Советского Союза
 Лунин Борис Николаевич — Герой Советского Союза
 Станцев Венедикт Тимофеевич (1922—2009) — русский поэт, участник Великой Отечественной войны.
 Филиппов Александр Александрович (14 июня 1986 — 12 февраля 2007) — поэт, родновер (родноверческое имя — Яросвет)
 Ченыкаев Владимир Дмитриевич (1852—1927) — дворянин по происхождению, врач, меценат, председатель Пироговского съезда в 1905 году, глава санитарно-эпидемиологической службы Саратовской области (в 1920-е годы).
 Пылин Николай Петрович — Герой Социалистического Труда, тракторист совхоза «Студёновский»
 Шубин Анатолий Павлович — Герой Социалистического Труда, бригадир совхоза «Студёновский»
 Родионов Владимир Александрович — Герой Социалистического Труда, бригадир совхоза «Перевесинский»

Литература 
 Атлас автомобильных дорог Саратовской области. Саратов, 2000.
 Брошюра «Турки и Турковский район», МК РИК «Пульс», Турки, 2000 г.

Примечания

См. также 
 Административное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Ссылки 
 
 Сайт поселка Турки
 Официальный сайт Турковского муниципального района
 Неофициальный сайт Турковского района